Personalie steht für:
 die Diskussion, den Entscheidungsprozess oder das Ergebnis bei einer Personalentscheidung zur Besetzung oder Umverteilung von Ämtern oder Aufgaben, siehe Personal 
 Einzelheit, die jemandes persönliche Verhältnisse betrifft

Im Plural „Personalien“ steht das Wort für:
 Personalien, (amtliche) Angaben zu einer bestimmten Person
 Ausweispapier(e), die Angaben zur Person enthalten, siehe Personaldokument

Siehe auch